James Robertson peut désigner :
 James Burton Robertson (1800-1877), historien britannique ;
 James Robertson (1813-1888), photographe britannique ;
 James Despencer-Robertson (1886-1942), homme politique britannique ;
 James Robertson (1928-), intellectuel britannique du mouvement altermondialiste ;
 James Napier Robertson (1982-), scénariste, réalisateur, producteur et acteur néo-zélandais.